Manuel Valls peut désigner :
 Manuel Valls i Gorina (1920-1984), compositeur, musicien, professeur et critique musical catalan.
 Manuel Valls Bernat (né en 1952), écrivain et scénariste catalan.
 Manuel Valls (né en 1962), homme politique franco-espagnol, Premier ministre français de 2014 à 2016, cousin du premier.